La Finlande propre, région de Finlande, est subdivisée en 28 municipalités.

Généralités 
Les 28 municipalités sont regroupées en 5 sous-régions : Loimaa , Salo, Turku, Vakka-Suomi , Åboland–Turunmaa.

Kaarina, Laitila, Loimaa, Naantali, Paimio, Raisio, Salo, Somero, Turku et Uusikaupunki ont le statut de villes.

Turku est bilingue finnois/suédois, avec le finnois comme langue majoritaire. Kimitoön et Väståboland sont bilingues finnois/suédois, avec le suédois comme langue majoritaire. Les autres municipalités sont unilingues finnois.

La région est située sur la côte sud-ouest de la Finlande, à l'entrée du golfe de Botnie, et s'étend sur une partie de l'archipel finlandais. Kimitoön, Kustavi et Väståboland sont intégralement insulaires ; Naantali contient également une partie significative de son territoire sur des îles de la Baltique.

Liste

Anciennes communes 
 Halikko a absorbé Angelniemi en 1967
 Kaarina a absorbé Piikkiö en 2009
 Kimitoön a été créée en 2009 par fusion de Dragsfjärd, Kimito et Västanfjärd
 Loimaa a absorbé Loimaan kunta en 1995 et Mellilä en 2009
 Loimaan maalaiskunta a absorbé Metsämaa en 1976 ; elle est devenue Loimaan kunta en 1978 (laquelle a été absorbée par Loimaa en 1995)
 Masku a absorbé Lemu en 2009
 Mynämäki a absorbé Karjala et 1977 et Mietoinen en 2007
 Naantali a absorbé Naantalin maalaiskunta en 1964, et Merimasku, Rymättylä et Velkua en 2009
 Pöytyä a absorbé Karinainen en 2005 et Yläne en 2009
 Rusko a absorbé Vahto en 2009
 Salo a absorbé Uskela en 1967, et Halikko, Kiikala, Kisko, Kuusjoki, Muurla, Perniö, Pertteli, Särkisalo et Suomusjärvi en 2009
 Kimito a absorbé Karuna en 1969
 Somero a absorbé Somerniemi en 1977
 Turku a absorbé Maaria en 1967, Kakskerta en 1968 et Paattinen en 1973
 Uusikaupunki a absorbé Uudenkaupungin maalaiskunta en 1969, Pyhämaa en 1974, Lokalahti en 1981 et Kalanti en 1993
 Uusikirkko Tl est devenue Kalanti en 1936
 Väståboland a été créée en 2009 par fusion de Houtskär, Iniö, Korpo, Nagu et Pargas

Annexes

Liens internes 
 Finlande propre
 Municipalités de Finlande

Liens externes